karateka – osoba trenująca sztukę walki karate
 Karateka – gra komputerowa